ASB Classic 2019 (kobiety)
 ASB Classic 2019 (mężczyźni)